Arkansas Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Arkansas Creek (Alaska), in Southeast Fairbanks
 Arkansas Creek (Colorado), im Conejos County
 Arkansas Creek (Georgia), im Quitman County
 Arkansas Creek (Idaho), im Bannock County
 Arkansas Creek (Fresno County, Kalifornien)
 Arkansas Creek (Sacramento County, Kalifornien)
 Arkansas Creek (Stanislaus County, Kalifornien)
 Arkansas Creek (Kentucky), im Floyd County
 Arkansas Creek (Carter County, Montana)
 Arkansas Creek (Missoula County, Montana)
 Arkansas Creek (New Mexico), im Rio Arriba County
 Arkansas Creek (Tennessee), im Williamson County
 Arkansas Creek (Texas), im Hardeman County
 Arkansas Creek (Washington), im Cowlitz County
 Arkansas Creek (Crook County, Wyoming)
 Arkansas Creek (Natrona County, Wyoming)
 Arkansas Creek (Sheridan County, Wyoming)